La Flamme noire, roman de science-fiction post-apocalyptique de Stanley G. Weinbaum
 La Flamme noire, cinquième tome de la série de bande dessinée BPRD.